HMS „Somerset” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od hrabstwa Somerset:
  – 80-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1698, od 1715 hulk, złomowany w 1740.
  – 80-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1731, złomowany w 1746.
  – 64-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1748, rozbity w 1778.
  – fregata rakietowa typu 23 zwodowana w 1994, w czynnej służbie.

Przypisy 

Somerset